Hever kan referere til flere artikler:

 Hever (Kent), landsby i Kent, England
 Hever (Belgien), landsby i Belgien
 Hever Castle, slot i landsbyen af samme navn i Kent
 Hever Strøm, en række tidevandsrender nord for halvøen Ejdersted, Nordfrisland
 Hever (ø), en tidligere ø, i dag en del af halvøen Ejdersted